Вильянуэва-де-Карасо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда.  Население — 30 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 CR Zarracatanita
 Web de Villanueva de Carazo

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса